Here in the Real World — дебютный студийный альбом американского кантри-певца Алана Джексона, вышедший 27 февраля 1990 года на лейбле MCA Nashville. Продюсерами были Скотт Хендрикс и Keith Stegall. Диск Джексона был № 4 в кантри-чарте Top Country Albums и получил двукратный платиновый статус в США.

Об альбоме 
С альбома вышло пять синглов: «Blue Blooded Woman», «Here in the Real World», «Wanted», «Chasin' That Neon Rainbow» и «I’d Love You All Over Again», первый чарттоппер Джексона.
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий.

Список композиций

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации и продажи

Синглы

Примечания 

Альбомы США
Кантри-альбомы
Альбомы Алана Джексона
Альбомы Arista Records
Альбомы, спродюсированные Скоттом Хендриксом